I Romeriida  sono un clade di rettili comprendente i diapsidi e alcune forme del Carbonifero, raggruppate generalmente nella famiglia dei Protorothyrididae. Vennero definiti filogeneticamente da Laurin e Reisz (1995) come l'ultimo antenato comune di Paleothyris e i diapsidi, e tutti i loro discendenti. Il nome Romeriida deriva da quello di Alfred Romer, un paleontologo dei vertebrati che si occupò a lungo di studiare i rettili primitivi nel Ventesimo Secolo.

I protorotirididi erano un tempo posti nella famiglia Romeriidae, insieme al captorinide Romeria. Poiché Romeria è attualmente considerato un captorinide, e i captorinidi sono posti al di fuori dei Romeriida, il genere è escluso dal clade Romeriida. Con il nome di protorotirididi erano noti alcuni generi di romeriidi di incerta collocazione sistematica. Studi più recenti (Muller e Reisz, 2006) hanno determinato che i protorotirididi siano un gruppo parafiletico. È quindi probabile che molti protorotirididi non siano parte del clade Romeriida.

Vi sono alcune sinapomorfie che caratterizzano i romeriidi. Questi includono la separazione dell'osso tabulare e dell'osso opistotico, pleurocentri anteriori dotati di carena ventrale, carpi e tarsi lunghi e snelli, e metapodi sovrapposti (Laurin e Reisz, 1995).

Qui sotto è mostrato un cladogramma che mostra la posizione dei Romeriida all'interno degli amnioti (da Hill, 2005):

Qui è invece presentato un cladogramma tratto da Müller & Reisz, 2006:

    Protorothyrididae polifiletico

Note

Bibliografia
Laurin, M.; and Reisz, R. (1995). "A reevaluation of early amniote phylogeny". Zoological Journal of the Linnean Society 113 (2): 165–223. doi:10.1111/j.1096-3642.1995.tb00932.x.
Gauthier, J. A.; Kluge, A. G.; and Rowe, T. (1988). "The early evolution of the Amniota". In M. J. Benton (ed.). The Phylogeny and Classification of the Tetrapods, Volume 1: Amphibians, Reptiles, Birds. Systematics Association Special Volume 35A. Clarendon Press. pp. 103–155.
Hill, R. V. (2005). "Integration of morphological data sets for phylogenetic analysis of Amniota: the importance of integumentary characters and increased taxonomic sampling". Systematic Biology 54 (4): 530–547. doi:10.1080/10635150590950326. PMID 16085573.
Müller, J.; and Reisz, R. R. (2006). "The phylogeny of early eureptiles: comparing parsimony and Bayesian approaches in the investigation of a basal fossil clade". Systematic Biology 55 (3): 503–511. doi:10.1080/10635150600755396. PMID 16861212.

Collegamenti esterni 
 

Rettili